Warudoyong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Warudoyong, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Warudoyong, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar